Marschlins ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ulysses von Salis-Marschlins (1760–1818), Bündner Gelehrter und Politiker
 Meta von Salis-Marschlins (1855–1929), Schweizer Historikerin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Ulysses von Salis-Marschlins (1728–1800), Bündner Politiker

Siehe auch:
 Salis (Adelsgeschlecht)
 Schloss Marschlins
 Philanthropinum Schloss Marschlins